4Front Technologies é a empresa por trás do Open Sound System para Linux e Unix sistemas operacionais. Desde junho de 1999, também foi 4Front patrocinar o desenvolvimento de XMMS player de música.

Veja Também
 4Front Technologies

Empresas de informática